Een overzicht van het onroerend erfgoed in het Historisch Centrum van de gemeente Antwerpen, statistische sector Antwerpen Kern - Oude Stad. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Antwerpen, Antwerpen Kern - Oude Stad
 Historisch Centrum, Antwerpen Kern - Oude Stad